Cyclostomata – kręgouste
 Cyclostomata Busk, 1852 – rząd mszywiołów